Десси (, ) — несколько племён в древней и средневековой Ирландии. Название происходит от ирландского слова  (вассал, подданный). Первоначально так назывались группы, которые были вассалами или арендаторами у землевладельца. Позже так стали называть некоторые ирландские кланы и их подданных по всей Ирландии.

В гэльской Ирландии существовало несколько племён, которые перечисляются под названием Десси. Они не имели родственных связей между собой, хотя часто воспринимаются как генетически связанные между собой. К числу их относятся:
 Десси Манстера ();
 Десси Тары (); 
 Десси Бекк (, жили в королевстве Миде);
 Десси Тускарт (, северные Десси, позже этот ирландский клан получил название Дал Кайс).

В раннем средневековье некоторые Десси имели большое политическое влияние в разных частях Ирландии. Некоторые источники предполагают также их связь с Британией.

Примечания

Литература 
 
 

Ирландцы
История Ирландии